Die Billardwettbewerbe der Asian Indoor & Martial Arts Games 2017 fanden vom 19. bis zum 26. September 2017 in der Billard Arena in Aşgabat statt.

Ergebnisse Männer

Dreiband 

Medaillengewinner

English Billiards 

Medaillengewinner

9-Ball Einzel 

Medaillengewinner

9-Ball Doppel 

Medaillengewinner

Freie Pyramide 

Medaillengewinner

Dynamische Pyramide 

Medaillengewinner

Kombinierte Pyramide 

Medaillengewinner

Snooker 

Medaillengewinner

Snooker Team 

Medaillengewinner

Six-Red-Snooker 

Medaillengewinner

Ergebnisse Frauen

9-Ball Einzel 

Medaillengewinner

10-Ball Einzel 

Medaillengewinner

Six-Red-Snooker 

Medaillengewinner

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Website

2017
Karambolageveranstaltung 2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Turkmenistan
Sportveranstaltung in Aşgabat